Apa eller APA kan syfta på:

 Apa – en vardaglig benämning på primater
 Apa (zodiak): ett av de tolv zodiakdjuren inom Kinesisk astrologi.
 Apa (segel): mesanstagseglet eller ett (gaffel)segel på samma plats på den framförvarande masten (vanligen stor- eller kryssmasten). 

 APA – en amerikansk organisation som i USA samlar läkare inom psykiatri, se American Psychiatric Association
 APA – amerikanska psykologförbundet, se American Psychological Association
 APA-stil – ett format med en uppsättning skrivregler för vetenskapliga publikationer
 APA – en weight pulling-organisation för hundar i USA, se American Pulling Alliance
 APA – en typ av öl från USA, se Pale ale